Morgan, walesi eredetű férfinév
Morgan, lófajta
Morgan, város az USA Georgia államában
Morgan, település Oregon államban
Morgan, település Pennsylvania államban
Morgan, angol autómárka
Morgan, angol rockegyüttes
Morgan, 2016-ban bemutatott amerikai–brit film
Morgan, Durhami püspök
Morgan-verébsármány